Турнір першої ліги Десятого чемпіонату України з футболу 2000—2001 проводився з 30 липня 2000 по 26 червня 2001 року.

У турнірі команд першої ліги чемпіонату України брали участь 18 команд:

 — команди, що опустилися з вищої ліги.
 — команди, що минулого чемпіонату виступали в другій лізі.

Перед початком сезону команда «Спартак» (Суми) мала назву «Явір-Суми».

Із 25 травня команда «Волинь» (Луцьк) продовжила виступи під назвою СК «Волинь-1».

Підсумкова таблиця 

|}

Склад переможців турніру, київської команди «Динамо-2»:
Воротарі: Кернозенко В'ячеслав, Марущак Мар'ян, Близнюк Ілля, Шовковський Олександр, Сухина Євген.
 Захисники: Радченко Олександр, Федоров Сегій, Боднар Ласло, Єзерський Володимир, Омоко Харісон, Яланський Володимир, Герасименко Олексій, Лучук Олександр, Кутас Павло, Черников Володимир, Ільницький Тарас, Русин Денис, Шевелюхін Олександр, Ващук Владислав, Головко Олександр, Дмитрулін Юрій, Несмачний Андрій.
Півзахисники: Краснопьоров Олег, Скоба Ігор, Лисицький Віталій, Єрмоленко Руслан, Михайленко Дмитро, Мороз Геннадій, Лозинський Євген, Мотуз Сергій, Кардаш Василь, Максимюк Роман, Гавранчич Горан, Яшкін Артем, Хацкевич Олександр, Косовський Віталій, Каладзе Каха, Белькевич Валентин, Оберемко Андрій, Карабкін Ярослав, Чернат Флорін, Холопкін Юрій.
Нападники: Серебренников Сергій, Ідахор Лакі, Венглинський Олег, Коновалов Сергій, Кузьмичов Володимир, Герасименко Андрій, Деметрадзе Георгій, Пінчук Дмитро, Шацьких Максим, Попов Станіслав, Мелащенко Олександр, Петровський Володимир, Бараненко Артем, Загородній Юрій.
 Тренер: Онищенко Володимир.

Найкращі бомбардири

Результати матчів

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2000—2001
 Чемпіонат України з футболу 2000—2001: вища ліга
 Чемпіонат України з футболу 2000—2001: друга ліга
 Кубок України з футболу 2000—2001

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 10-й чемпионат Украины-2000/01 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Чемпионат Украины 2000-2001 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Архів чемпіонатів України на сайті ukrsoccerhistory.com
 X чемпіонат України з футболу на rsssf.com (англ.)

2000 у футболі
2001 у футболі
Сезони першої ліги України з футболу
2000 в українському спорті
2001 в українському спорті